Борис Павлович Кушелевский (1890—1976) — советский учёный-медик, терапевт, доктор медицинских наук (1939), профессор (1940).

Автор более 200 научных работ и 8 монографий, посвященных в основном клинике артритов, вопросам ревматизма, гипоксемии при недостаточности кровообращения, антикоагулянтной терапии, диагностики и лечения тромбозов и эмболий легочной артерии, инфаркта миокарда. Под его руководством защищено  в числе которых

Биография 
Родился 8 января (20 января по новому стилю) 1890 года в Перми в еврейской мещанской семье. Отец, Павел (Овсей-Пейсах) Беньяминович Кушелевский, был владельцем шляпочного магазина. 

В 1914 году окончил медицинский факультет Казанского университета и был направлен на фронт Первой мировой войны. После Октябрьской революции, в 1918—1920 годах служил в Красной Армии.

Когда окончилась Гражданская война, в 1920—1928 Кушелевский годах работал врачом на железной дороге в Свердловске, а затем руководил им же организованной кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Уральского университета (1935—1936 годы).

С 1937 по 1968 годы он заведовал кафедрой факультетской терапии Свердловского медицинского института и одновременно в 1941—1947 годах был главным терапевтом Уральского военного округа.

Являлся членом правления Всесоюзного терапевтического общества, Всероссийского терапевтического и кардиологического общества, редакционного совета журналов «Терапевтический архив», «Клиническая медицина», «Кардиология», редактором раздела «Внутренние болезни» во втором издании БМЭ.

Умер 3 февраля 1976 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Награды 
 Был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды (18.09.1943) и Трудового Красного Знамени (дважды), а также медалями.
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1969), лауреат Государственной премии СССР (1969).
 За монографию «Клиника ревматических и неревматических инфекционных артритов» Кушелевскому присуждена первая премия Всесоюзного комитета по борьбе с ревматизмом (1938).

Примечания

Ссылки 
 Кушелевский Борис Павлович
 Как Свердловск спасал раненых бойцов в Великую Отечественную

Выпускники медицинского факультета Казанского университета
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Доктора медицинских наук
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского медицинского университета
Похороненные на Широкореченском кладбище